

Casata Babenberg 

Leopoldo I
Leopoldo IV
Leopoldo V

Casata Asburgo 

Leopoldo IV
Leopoldo d'Austria
Leopoldo V d'Austria
Leopoldo Guglielmo d'Austria
Leopoldo I
Leopoldo II d'Asburgo-Lorena
Leopoldo II di Toscana
Leopoldo Francesco d'Austria-Toscana